Boardman Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Boardman Mountain (Connecticut)
 Boardman Mountain (Maine)